Составы команд-участниц чемпионата мира по футболу 1934 года.

Италия 
Итог —  Чемпион

Тренер —  Витторио Поццо

Чехословакия 
Итог —  2-е место на турнире

Тренер —  Карел Петру

Германия 
Итог —  3-е место на турнире

Тренер —  Отто Нерц

Австрия 
Итог —  4-е место на турнире

Тренер —  Хуго Майсль

Испания 
Итог — 1/4 финала, поражение от Италии

Тренер —  Амадео Гарсия

Венгрия 
Итог — 1/4 финала, поражение от Австрии

Тренер —  Эдён Надаш

Швейцария 
Итог — 1/4 финала, поражение от Чехословакии

Тренер —  Хайни Мюллер

Швеция 
Итог — 1/4 финала, поражение от Германии

Тренер —  Йожеф Надь

Франция 
Итог — 1/8 финала, поражение от Австрии

Тренер —  Джордж Кимптон

Нидерланды 
Итог — 1/8 финала, поражение от Швейцарии

Тренер —  Боб Гленденнинг

Аргентина 
Итог — 1/8 финала, поражение от Швеции

Тренер —  Фелипе Паскуччи

Румыния 
Итог — 1/8 финала, поражение от Чехословакии

Тренеры —  Йозеф Уридил и Константин «Костел» Рэдулеску

Египет 
Итог — 1/8 финала, поражение от Венгрии

Тренер —  Джеймс Маккрей

Бразилия 
Итог — 1/8 финала, поражение от Испании

Тренер —  Луис Аугусто Виньяэс

Бельгия 
Итог — 1/8 финала, поражение от Германии

Тренер —  Хектор Гутинк

США 
Итог — 1/8 финала, поражение от Италии

Тренер —  Дэвид Л. Гулд

Составы
1934